Lapis (latinsky kámen) může být:
 lapis lazuli – tmavě modrý polodrahokam
 Lapis (programovací jazyk)
 Lapis Satricanus – archeologický objekt
 Lapis (textový editor)
 lapis armenus – azurit
 lapis Lacedaemonius – druh andezitu
 lapis philosophorum – kámen mudrců 
 lapis causticus – leptavý kamínek, hydroxid draselný
 lapis infernalis – pekelný kamínek, „lapis“ na bradavice, dusičnan stříbrný
 lapis pumicis nebo lapis vulcanicus – pemza

Reference